Ајланд Парк има више значења:
 Ајланд Парк (Њујорк)
 Ајланд Парк (Ајдахо)